Stefan Ilsanker ist der Name folgender Personen:

* Stefan Ilsanker (Rennrodler) (* 1965), deutscher Rennrodler
 Stefan Ilsanker (Fußballspieler) (* 1989), österreichischer Fußballspieler